Das Herrendoppel der Australian Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten die Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan gegen Jonas Björkman und Max Mirny. In zwei Sätzen siegten die Bryans und verteidigten somit ihren Titel. Dies war für die beiden der zweite gemeinsame Triumph bei den Australian Open (nach 2006) und der fünfte Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2007